Mask est un mot anglais signifiant masque.

Littérature 
The Mask (en français : Le Masque de l'oubli), roman de Dean Koontz paru en 1981

Cinéma et fiction 
 , un film de Thomas N. Heffron sorti en 1918.
 Mask, un film américain réalisé par Peter Bogdanovich en 1985 ;
 The Mask, un film américain réalisé par Chuck Russell en 1994 ;
 MASK, une série télévisée d'animation franco-américaine de 1985 ;
 The Mask, une série de comics :
 The Mask, l'adaptation du comics au cinéma ;
 The Mask, la série animée, la série d'animation dérivée ;
 The Mask, le héros des comics, du film et de la série animée.
 Mask, une divinité fictive des Royaumes oubliés.

Musique 
 Mask, un album de Bauhaus sorti en 1981 ;
 Mask, un album de Vangelis sorti en 1985 ;
 Mask, un album de Roger Glover ;
 The Mask est également le nom d'un album du trompettiste français Erik Truffaz.

Autre 
 MASK est une méthode de capitalisation des connaissances